L'édition féminine 2018 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du  au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Petra Kvitová remporte l'épreuve en simple, Timea Bacsinszky et Vera Zvonareva celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Belge Elise Mertens, de la Croate Ana Konjuh, de l'Espagnole Carla Suárez Navarro, de la Lettonne Anastasija Sevastova, de la Roumaine Simona Halep et de la Tchèque Barbora Strýcová. Elles sont respectivement remplacées par Donna Vekić, Tatjana Maria, Mona Barthel, Kateřina Siniaková, Andrea Petkovic et María Sákkari.

Pendant le tournoi 
La Française Caroline Garcia,  mondiale, est éliminée dès son entrée en lice par Elena Rybakina, pourtant  et issue des qualifications.

Grâce à sa victoire contre Dominika Cibulková, la tenante du titre Kristina Mladenovic met de son côté fin à une série de 15 défaites consécutives en simple entamée le .

Lauréates 
Petra Kvitová remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale la tenante du titre Kristina Mladenovic. À la suite de sa défaite, la Française sort du top 10 et glisse de 3 rangs (). Quant à la Tchèque, elle gagne 8 places à l'issue du tournoi ().

En double, Timea Bacsinszky et Vera Zvonareva remportent leur  ensemble en battant en finale Alla Kudryavtseva et Katarina Srebotnik. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg (ATP 2018)
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Saint-Pétersbourg
Sport en Russie en 2018
Tennis en janvier 2018
Tennis en février 2018
Janvier 2018 en Russie